Les allégations de tentative de coup d'État de 2023 en Moldavie sont survenues en 2023, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de 2022, lorsque la présidente de la Moldavie, Maia Sandu, a rendu public un prétendu plan de la Russie visant à renverser le gouvernement de la Moldavie.

Contexte 
Depuis 1992, l'armée russe maintient une présence en Transnistrie, un État séparatiste non reconnu internationalement dont le territoire est reconnu internationalement comme faisant partie de la Moldavie.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022,  craint que la Russie ne tente d'.

Allégations de complot de coup d'État 
Le 13 février 2023, la présidente de la Moldavie a révélé les détails du complot présumé. Ce dévoilement est intervenu une semaine après que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que les services de renseignement ukrainiens avaient intercepté les plans de la Russie pour "détruire" la Moldavie.

Maia Sandu, la présidente de la Moldavie, a déclaré que les plans de coup d'État impliquaient l'utilisation d'attaquants habillés en civil pour attaquer des bâtiments de l'État et prendre des otages, renverser le gouvernement du pays et installer un gouvernement fantoche, et former une alliance entre des gangs criminels et des oligarques moldaves en exil.

Réactions 

Le 14 février, un jour après que les allégations de complot de coup d'État ont été rendues publiques, la Moldavie a brièvement fermé son espace aérien après qu'un petit objet ressemblant à un ballon météo a été détecté dans son espace aérien au-dessus du nord du pays, près de la frontière moldo-ukrainienne. Son espace aérien a été rouvert après que les autorités se soient assurées que l'objet ne posait aucun risque pour la sécurité des civils. L'incident s'est déroulé dans le contexte des incidents de ballons chinois de 2023.

Au milieu des soupçons de saboteurs parmi les supporters serbes, les autorités moldaves ont ordonné que le match entre le FC Sheriff Tiraspol et le FK Partizan lors des barrages à élimination directe de l'UEFA Europa Conference League 2022-23 se déroule à huis clos.

Notes et références 

Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
Février 2023
Relations entre la Moldavie et la Russie
Coup d'État ou tentative de coup d'État au XXIe siècle
2023 en Moldavie
Politique en Moldavie
Politique en février 2023